Мислер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мислер, Елизавета Петровна (род. 1976) — прима-балерина Ростовского музыкального театра, заслуженная артистка Российской Федерации
 Мислер, Николетта (род. 1946) — итальянский искусствовед.